Le sens le plus courant du mot heure est celui d'une unité de temps, égale à un vingt-quatrième de jour, soixante minutes ou .

Sciences et techniques 
 L'heure est une unité de temps, égale à  (la seconde est une unité de base du Système international).
 En aéronautique, l'heure est une unité de direction angulaire.
 En astronomie, l' d'ascension droite est une unité d'angle.

Sciences humaines et sociales 
En histoire :
 dans la mythologie grecque, les Heures sont des divinités symbolisant le passage du temps. Selon les auteurs, elles sont les filles :
 de Zeus et de Thémis,
 de Chronos ou d'Hélios et de Séléné ;
 les heures anciennes sont d'anciennes divisions conventionnelles du jour. Ce sont notamment :
 les heures archaïques en usage ans la Haute-Antiquité chez les Assyriens et les Égyptiens,
 les heures temporaires ou heures inégales ou heures antiques,
 les heures équinoxiales ou égales, aujourd'hui heures solaires vraies,
 les heures canoniales , « heures » de prière dans la liturgie catholique,
 les heures babyloniennes, heures égales dont l'origine est au lever du Soleil,
 les heures italiques, heures égales dont l'origine est au coucher du Soleil,
 les heures italiennes, heures égales dont l'origine est environ une demi-heure après le coucher du Soleil, 
 les heures sidérales, « heures aux étoiles », toujours en usage en astronomie.

Culture et société

Cinéma et Opéra 
 La Danse des heures est un ballet inclus dans l'opéra La Gioconda d'Amilcare Ponchielli (1876).
 La Danse des heures est un court métrage d'animation américain, basé sur le ballet la Danse des heures et réalisé par Walt Disney Productions comme une séquence de Fantasia (1940).

Littérature 
 Les livres d'heures sont un type d'ouvrage médiéval enluminé, dont notamment :
 Les Grandes Heures d'Anne de Bretagne ;
 Les Petites Heures de Jean de Berry ;
 Les Très Riches Heures du duc de Berry.

Religions 
 Dans la religion catholique, la liturgie des Heures se compose de prières et de lectures prévues pour une célébration particulière.
 Un livre d'heures (souvent désigné par « les Heures ») est un livre de prières à l'usage des laïcs.

Toponyme

Belgique 
 Heure, une section de la commune de Somme-Leuze (province de Namur, Région wallonne) ;
 Heure-le-Romain, une section de la commune d'Oupeye (province de Liège, Région wallonne) ;
 Cour-sur-Heure, une section de la commune de Ham-sur-Heure-Nalinnes (province de Hainaut, Région wallonne) ;
 Ham-sur-Heure, un village de la province de Hainaut (Région wallonne)  ;
 Ham-sur-Heure-Nalinnes, une commune de la province de Hainaut (Région wallonne)  ;
 l'Eau d'Heure, une rivière qui prend sa source dans la Fagne ;
 l'Eau d'Heure (ou le ruisseau d'Heure), un petit cours d'eau affluent de la Marchette, sous-affluent de l'Ourthe et de la Meuse ;

France 
 le Héuré, un ruisseau des Pyrénées-Atlantiques (région Nouvelle-Aquitaine).

Voir aussi 
  (Heure en espagnol)

Homonymie de titre
Homonymie d'hydronyme